Christina McHale (ur. 11 maja 1992 w Teaneck) – amerykańska tenisistka, medalistka igrzysk panamerykańskich z Guadalajary (2011) w konkurencjach gry pojedynczej i podwójnej, olimpijka, triumfatorka Australian Open w grze podwójnej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
McHale zwyciężyła w dwóch singlowych i trzech deblowych turniejach rangi ITF. We wszystkich turniejach wielkoszlemowych dochodziła do trzeciej rundy singla.

Klasyfikowana była najwyżej na 24. miejscu w rankingu gry pojedynczej (20 sierpnia 2012) i na 35. pozycji w zestawieniu deblistek (9 stycznia 2017).

W 2009 roku zwyciężyła w rywalizacji deblowej dziewcząt podczas wielkoszlemowego Australian Open. W finale razem z Ajlą Tomljanović pokonały wynikiem 6:1, 2:6, 10–4 debel Aleksandra Krunić–Sandra Zaniewska.

W 2012 roku reprezentowała Stany Zjednoczone w rozgrywkach singlowych na XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich, ale przegrała w pierwszej rundzie z Aną Ivanović 4:6, 5:7.

W sezonie 2014 awansowała do pierwszego w karierze finału zawodów singlowych WTA Tour – w Acapulco przegrała z Dominiką Cibulkovą 6:7(3), 6:4, 4:6.

W 2016 roku odniosła pierwsze zwycięstwo w deblu w Hobart, dokonując tego w duecie z Chinką Han Xinyun

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 2 (1–1)

Gra podwójna 4 (2–2)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Amerykańskie tenisistki
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2011
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Teaneck
Urodzeni w 1992